Чемпионат Исландии по футболу 2021 — 110-й по счёту сезон Избранной лиги исландского футбола. Официальным спонсором турнира является компания-производитель газированного напитка «Пепси».

Чемпионский титул защищал «Валюр». Чемпионом Исландии спустя тридцать лет, в шестой раз в своей истории стал столичный клуб Викингюр.

Участники 
В предыдущем сезоне из Избранной лиги вылетели «Гроутта» и «Фьолнир», поднявшиеся в Избранную лигу по итогам сезона 2019. Им на смену пришли «Кеблавик» и «Лейкнир», занявшие соответственно первое и второе места в Первой лиге. Они присоединились к десяти клубам, сохранившим за собой прописку в Избранной лиге на сезон 2021-го года. Таким образом, участие в чемпионате принимают двенадцать команд.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Урвалсдейлд на soccerway

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2021 году
Исландия